2-й выпуск Классики Колорадо — шоссейной многодневной велогонки по дорогам американского штата Колорадо. Гонка состояла из 4 этапов и проводилась с 16 по 19 августа 2018 года в рамках UCI America Tour 2018 (категория 2.HC). 

Победителем гонки стал американский велогонщик Гэвин Мэннион из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 4 команды мирового тура. Также были приглашены 5 проконтинентальных команд, 5 континентальных и сборная Руанды. Каждая команда могла состоять не более чем из 6 велогонщиков. На старт соревнования вышел 81 спортсмен.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Классика Колорадо 2018 на FirstCycling
 

2018 год в велоспорте
Спорт в США в 2018 году
Август 2018 года